Gilberto est un nom propre utilisé comme prénom et nom de famille.

Étymologie 

Gilberto est un anthroponyme masculin, forme contractée d'un plus ancien  ou , nom de personne germanique formé à partir de deux éléments germaniques gisil, gisel « hampe de flèche » ou gisal, gisel « otage » et berht « illustre », « brillant ».

Variantes 

 Espagnol, portugais, italien : 
 Anglais : Gilbert []
 Allemand : Giselbert, Giselbrecht
 Français : Gilbert
 Patronyme normanno-picard :

Prénom   
 Gilberto (1959-), Gilberto dos Santos Gomes, footballeur portugais.
 Gilberto (1976-), Gilberto da Silva Melo, footballeur brésilien.
 Gilberto (1989-), Gilberto Oliveira Souza Júnior, footballeur brésilien.
 Gilberto (1993-), Gilberto Moraes Júnior, footballeur brésilien.

Pseudonyme  
Il est utilisé comme pseudonyme pour les personnes suivantes :
 Gilberto (1982-), Felisberto Sebastião da Graça Amaral, footballeur angolais.

Patronyme 
Certaines personnes sont connues sous le nom de Gilberto :
 Astrud Gilberto (1940-), chanteuse brésilienne ;
 Bebel Gilberto (1966-), chanteuse populaire brésilienne.
 João Gilberto (1931-2019), musicien brésilien.

Références

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme